Lowry kan syfta på:

 12984 Lowry, en asteroid
 Lowry, Minnesota – ort, Minnesota, Pope County,

Personer med efternamnet
 Adam Lowry
 Dave Lowry
 Kyle Lowry
 Lois Lowry, amerikansk författare
 Malcolm Lowry, brittisk författare
 Mike Lowry, amerikansk politiker
 Robert Lowry, amerikansk psalmförfattare och koralkompositör
 Robert Lowry (guvernör)
 Shane Lowry

Se även 
 Mount Lowry